Patterson Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Patterson Island, Nunavut (Hopewell Islands), ö, 
 Patterson Island (Findlay Group), ö i Nunavut,